Žofie Pomořanská (1435 – 24. srpna 1497) byla sňatkem s Erikem II. Pomořanským pomořanskou vévodkyní.

Život 
Žofie se narodila jako dcera pomořanského vévody Bohuslava IX. a Marií Mazovské. V roce 1446 otec zemřel a jeho nástupcem se stal jeho bratranec Erik Pomořanský, bývalý král Dánska, Norska a Švédska. Žofie se stala dědičkou osobního Erikova bohatství.

V roce 1451 se provdala za Erika Pomořanského, ten se stal dědicem území Erika Pomořanského, zatímco Žofie zůstala dědičkou jeho osobního jmění. Po smrti Erika Pomořanského v roce 1456 spojil Žofiin manžel Pomořansko-Stolpsko a Pomořansko-Rügenwaldsko, zatímco Žofie se stala držitelkou rozsáhlého bohatství, které si Erik Pomořanský přivezl ze svých bývalých království ve Skandinávii, stejně jako jmění, které získal pirátstvím na Gotlandu.

Když Erik odmítl své manželce podstoupit jakoukoli politickou moc nad zeměmi, které díky ní získal, a na niž se Žofie cítila oprávněna mít nárok, manželé se rozešli. Žofie se spolu s dětmi a svým milencem Hansem Maszerskim odstěhovala na zámek Darłowo. V roce 1470 odmítla financovat manželovu válku s Braniborskem. V roce 1474 ovdověla.

Podle staré legendy měla otrávit své syny Vratislava a Kazimíra, když se však pokusila i syna Bogislava otrávit obloženým chlebem, varoval jej jeho šašek. Chléb byl dán psovi, který pošel, a Žofie musela uprchnout do města Gdaňsk.

Potomci 
Žofie měla s manželem Erikem devět dětí:

 Bogislav X. Pomořanský (1454–1523)
 Kazimír Pomořanský (asi 1455–1474)
 Vratislav Pomořanský (po 1465–1475)
 Barnim Pomořanský (po 1465–1474)
 Alžběta Pomořanská (?–1516)
 Žofie Pomořanská (1460–1504)
 Markéta Pomořanská (?–1526)
 Kateřina Pomořanská (asi 1465–1526)
 Marie Pomořanská (?–1512)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1435
Úmrtí 24. srpna
Úmrtí v roce 1497
Pomořanské vévodkyně
Greifenové
Ženy